Você deve estar procurando:
 Última Edição (TVI24), um telejornal atual produzido e exibido pela TVI24
 Última Edição (Rede Globo), um antigo telejornal produzido pela Rede Globo

Desambiguações de televisão